Ramiz Məmmədov – calciatore azero, nato nel 1968
 Ramiz Michmanovič Mamedov – calciatore russo, nato nel 1972